Roma može značiti:

Mjesta
 Rim ili Roma, glavni grad Italije
 Roma (Teksas)

Ostalo
 A.S. Roma, talijanski nogometni klub
 Flavio Roma (rođen 1974.), talijanski nogometaš
 Roma jezik